

Persone 
 Anton Haus (18511917) – ammiraglio austriaco

Geografia

Austria 
 Haus o Haus im Ennstal – comune nel distretto di Liezen (Stiria)

Germania 
 Haus im Wald – ex comune ora frazione di Grafenau, città nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Norvegia 
 Haus o Hausvik – ex comune ora frazione di Osterøy, comune nella contea di Vestland (Vestlandet)

Pagine correlate 
House (disambigua)